

Patronyme 

 Jean-Antoine de Barras de La Penne (1650-1730), officier de marine français ;
 Jacques-Melchior Barras de Saint-Laurent (1720-1792), officier de marine français ;
 Paul Barras (1755-1829), personnalité politique française ;
 Claude Barras (1973-), réalisateur de films d'animation suisse ;
 Romain Barras (1980-), athlète français ;
 Charlotte Barras (1982-), joueuse anglaise de rugby à XV ;
 Karim Barras (1983-) acteur franco-suisse ;
 Steven Barras (1983-), hockeyeur sur glace suisse ;
 Henry Siqueira-Barras (1985-), footballeur helvéto-brésilien ;
 Tom Barras (1994-), rameur britannique.

Toponyme 

 Barras, commune française des Alpes-de-Haute-Provence ;
 Barras, hameau anglais du district de l'Eden en Cumbrie ;
 Barras, ville brésilienne de l'État du Piauí ;
 Duas Barras, ville brésilienne de l'État de Rio de Janeiro ;
 Três Barras, ville brésilienne de l'État de Santa Catarina.
Patronyme suisse